Амескоа-Баха ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эстелья-Орьенталь. Занимает площадь 46,8 км². Население — 823 человека (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Améscoa Baja

Муниципалитеты Наварры